Le Déjeuner (Caillebotte), schilderij van Gustave Caillebotte
Le Déjeuner (Monet, 1868), schilderij van Claude Monet uit 1868 in het Städel Museum in Frankfurt
Le déjeuner (Monet), schilderij van Claude Monet uit 1873-74 in het Musée d'Orsay
Le Déjeuner (Vuillard), schilderij van Vuillard
Lunch van de roeiers of Le Déjeuner des canotiers, schilderij van Pierre-Auguste Renoir
Le Déjeuner en fourrure, sculptuur van Meret Oppenheim
Le Déjeuner sur l'herbe
Le déjeuner sur l'herbe, schilderij van Édouard Manet
Le Déjeuner sur l'herbe (Monet), schilderij van Claude Monet
Le Déjeuner sur l'herbe (film), film van Jean Renoir